Résultats détaillés du double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été d'Athenes.

Têtes de série

Tableau final

Haut du tableau

Bas du tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2004
 Simple dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2004
 Double dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2004

Liens externes 
 

Tennis aux Jeux olympiques d'été de 2004
Jeux Olympiques